Інтернет-група RIA — шоста за величиною група інтернет-компаній України з тісними господарськими зв'язками. Штаб-квартира Інтернет-групи RIA знаходиться в Вінниці. Офіси — в Естонії (офіс холдингу) та Польщі.

Назва 
Інтернет-група RIA має суттєві економічні зв'язки та ліцензійні угоди з корпорацією RIA, від якої і отримала свою назву. Спочатку абревіатура RIA означала «Рекламно інформаційна агенція».

Створення 
Корпорацію створено 2004 року, коли відбулося перше сповіщення домену RIA.com. Пізніше було створено auto.ria.com, dom.ria.com, market.ria.com. Сьогодні компанія керує 20-ма сайтами.

Керуючі компанії 
Компанія RIA.com входить до міжнародної групи International Online Transaction (Естонія). Проекти компанії — це класіфайди (форма реклами, яка складається з набору рекламних оголошень, згрупованих за тематичними категоріями), які знаходяться на порталі RIA.com. Тематика проектів: авто, нерухомість, робота, маркет.

RIA Media управляє соціально спрямованими Web 2.0-проектами moemisto.net, 20minut.ua, 20.ua

Sweet Dream Ukraine управляє сайтом Hotels24.ua

Фонд RIA — створено для розвитку демократії та it — RIA.my

Проекти myRadio.com.ua, mamaclub.ua були продані групі «Обозреватель».

Проекти 
AUTO.RIA.com — український автосайт, його основні сервіси:
 Пошук уживаних автомобілів;
 Автосервіси — пошук СТО, автомийок, автозапчастин;

DOM.RIA.com — каталог нерухомості України, один з лідерів українського Інтернету. Володіє однією з найбільших баз нерухомості України. Основні сервіси:
 Пошук нерухомості;
 Пошук нерухомості по карті (на основі Google Maps, Visicom, Яндекс.Карти);

 Каталог агентств нерухомості та будівельних компаній

hotels24.ua — онлайн-бронювання готелів. Надає інформацію про готелі, ціни, фотографії, опис номерів. Основні сервіси:
 Бронювання готелів;
 Новини й інформація для мандрівників.

MyRadio.com.ua — українське online-радіо, що транслює більше 50 музичних хвиль.

20.ua — сайт-довідка з відгуками користувачів про послуги компаній. Компанії міста з адресами, контактами, графіком роботи, цінами. Можна записатись на урок чи до лікаря, ознайомитись з меню закладів, забронювати столик на вечір. Кожен може залишити оцінку та відгук про послуги компаній.

Moemisto.ua — мережа міських порталів України, кожен учасник має можливість додавати новини та події. Містить ідеї для розваг, відпочинку та дозвілля у містах. Основні розділи: новини від читачів, спорт і фітнес, книги, музика, відео, захоплення і хобі, шопінг, оголошення, афіша.

Примітки 

Інтернет-організації
Холдингові компанії України